Indian Challenge — пригласительный снукерный турнир, проходивший только один раз — в сезоне 1991/92 годов в Индии.

Турнир проводился не только в Индии, но и Европе, однако большинство матчей (в том числе и финал) игрался в этой стране (город Дели). Он был частью Мировой Серии, и в нём приняли участие 16 игроков, из которых четверо были местными. Победителем турнира стал Стивен Хендри.

Победители

Ссылки 

 Информация о турнире в Архиве снукера Криса Тёрнера 

Снукерные турниры в Индии